

Паулкіно — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Паулкіно — присілок, Кілемарський район, Марій Ел